Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-98) на зимних Олимпийских играх 2022 среди мужчин прошли 5 и 6 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный центр прыжков с трамплина, расположенных в районе городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Расчётная дальность трамплина — 109. В соревнованиях приняли участие 53 спортсмена. 

Действующим олимпийским чемпионом являлся немецкий прыгун Андреас Веллингер.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина пройдёт 5 февраля. В соревнованиях примут участие 53 спортсмена, которые выполнят по одной попытке. В главных соревнованиях будут участвовать 50 квалифицировавшихся спортсменов. В случае если в результате квалификации больше 50 спортсменов набрали количество очков, позволяющих принять участие в главных соревнованиях, то в них участвуют все квалифицировавшиеся спортсмены.

Финал 
Главные соревнования по прыжкам с трамплина прошли 6 февраля. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. Призёры Олимпийских игр определяются по сумме результатов за две попытки.

Ссылки 
 Прыжки с трамплина на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)